Teurajärvi kan syfta på:

Geografiska platser

Sverige
Teurajärvi, Pajala kommun – småort i Pajala kommun
Teurajärvi, Norrbotten – sjö i Pajala kommun

Finland
Teurajärvi, Kolari – by och sjö i Kolari kommun
Teurajärvi, Tammela – sjö i Tammela kommun

Personer med efternamnet Teurajärvi
Pertti Teurajärvi (1951–), finländsk längdskidåkare